Henry Dawkins ist der Name folgender Personen:

* Henry Dawkins (1698–1744), britischer Plantagenbesitzer 
 Henry Dawkins (1728–1814) (Henry Dawkins II), britischer Plantagenbesitzer und Politiker
 Henry Dawkins (1765–1852), britischer Politiker